Overton kan verwijzen naar

Plaatsen 
Overton (Nebraska)
Overton (Nevada)
Overton (Texas)
West Overton
Overton County
Overton (Cheshire)
Overton (Hampshire)
Overton (Lancashire)
Overton (North Yorkshire)
Market Overton

Personen 
Jeff Overton, Amerikaans golfer
William Overton Smith, Amerikaans componist, muziekpedagoog en klarinettist

Overig 
Overton-venster, het spectrum van gedachtegoed dat het grote publiek accepteert, genoemd naar de bedenker ervan, Joseph P. Overton
Station Overton, spoorwegstation in Basingstoke and Deane